Села:
 Завгороднє — Харківська область, Балаклійський район
 Завгороднє — Харківська область, Валківський район